Anini se poate referi la:

 Localități din România
 Anini - localitate din județul Buzău
 Localități din Republica Moldova
 Anini - sat din cadrul comunei Lăpușna din raionul Hîncești